Николай Кузьмич Кручинкин (22 января 1897, Петербург — 19 августа 1938) — советский военный деятель, один из руководителей войск НКВД, комдив (1935).

Детство и юность 

Родился в г. Санкт-Петербурге в многодетной русской семье служащего Акцизного ведомства — выходца из крестьян села Любасково, работавшего на казённом винном складе, а также сидельцем казённой винной лавки. Мать — портниха и повариха. Семья переехала в г. Гжатск, где отцу дали в заведование казенную винную лавку. В 1905 году он умер, оставив шестерых детей.

Учился в церковно-приходской школе, затем, как лучший ученик, был принят бесплатно в реальное училище, с 1907 году обучался в реальном училище города Гжатска, которое окончил в 1914 году. Подрабатывал уроками. Стремясь выучиться на инженера, уехал в Томск и в августе 1914 года поступил в Томский технологический институт. Со второго курса 8 сентября 1916 года был мобилизован на военную службу (по другой версии поступил вольноопределяющимся на военную службу).

В царской армии 

С августа 1916 — рядовой 2-го учебного батальона в Царицыне. В сентябре того же года командирован на учёбу в 3-ю Петергофскую школу прапорщиков. В декабре 1916 года выпущен прапорщиком в 44-й запасной пехотный полк, в котором прослужил до мая 1917. Произведён в подпоручики. Затем в составе 223-го пехотного полка воевал на Юго-Западном фронте: с 7 по 20 июля 1917 — командир роты, затем начальник сапёрной команды полка. В январе 1918 года был демобилизован "по расформированию старой армии".

Гражданская война 

В РККА с февраля 1918. Начал службу делопроизводителем 32-го эвакопункта и Гжатского уездного военкомата и находился на этой должности до августа 1918. Затем служил в 23-м стрелковом полку 3-й стрелковой дивизии, первоначально прибывавшей в резерве Южного фронта, а с июля 1919 участвовавшей в боевых действиях против деникинцев: с 10 ноября 1918 — командир батальона в составе полка, с 1 апреля 1919 временно исполнял должность командира полка, с 8 июня 1919 — помощник командира полка. В сентябре 1919 принят в РКП(б) и зачислен слушателем Академии Генерального штаба, а 17 октября того же года убыл на учёбу. В мае 1920 года окончил академию, после чего убыл в свой 23-й полк, где 2 с половиной месяца исполнял должность командира полка. С 20 сентября 1920 — начальник штаба 178-й стрелковой бригады, затем командир 180-й стрелковой бригады 60-й стрелковой дивизии. С 9 января 1921 — на учёбе в Военной академии РККА.

В войсках НКВД 

В мае 1921 перешёл на службу в войска ВЧК. Служил без отрыва от учёбы. В 1921 году: с 26 мая — помощник начальника строевого отделения Управления войск ВЧК, с 10 июня — начальник организационного отделения Управления войск ВЧК, с 1 ноября по сентябрь 1922 года — вновь помощник начальника строевого отделения Управления войск ВЧК. 25 сентября 1922 года окончил Военную академию РККА с оценкой «хорошо», после чего проходил стажировку на должности заместителя начальника штаба войск ГПУ. В октябре 1922 «за отрыв от партработы» был исключён из ВКП(б).

На протяжении многих лет вел организационную работу по реформированию, становлению и укреплению пограничных и внутренних войск. С 1923 года — одновременно помощник начальника отдела пограничной охраны ОГПУ СССР и помощник инспектора войск ОГПУ. С августа 1926 — помощник (а с 31 июля 1931 — заместитель) начальника ГУПО и войск ОГПУ СССР. В июле 1929 вновь был принят в партию. С 1 марта 1930 года по 1932 год совмещал занимаемую должность с должностью начальника мобилизационного отдела ОГПУ СССР. С 10 июля 1934 — заместитель начальника ГУПВО НКВД СССР М. П. Фриновского. 17 декабря 1935 года получил звание комдива.

В 1931 г. был включен от войск ОГПУ в группу высшего комсостава РККА во главе с М. Н. Тухачевским, командированную в Германию для ознакомления с военным опытом рейхсвера. Это сыграло в дальнейшем зловещую роль в его судьбе, послужив поводом для обвинения в связях с «заговорщиками» в Красной Армии, контактах с германскими офицерами и шпионаже в пользу немецкой разведки.

Руководил операциями по подавлению антисоветского восстания на Мангышлакском полуострове (1931), по ликвидации "басмаческих формирований" Дурды-Мурта (1933). В декабре 1933 г. — мае 1934 г. возглавлял Синьцзянскую операцию советских войск, поддержав китайские власти, что позволило подавить восстание мусульман в Синьцзяне.

15 апреля 1937 наступил пик карьеры Кручинкина — он возглавил погранвойска, как начальник ГУПВО НКВД СССР. Одновременно с 27 августа 1937 года являлся заместителем председателя Центрального совета «Динамо». 29 января 1938 отстранен от должности начальника ГУПВВ НКВД СССР и назначен начальником Управления пограничных и внутренних войск НКВД УССР.

Жил  в Москве на улице Покровка, дом 7, квартира 2 (ныне улица Чернышевского дом 20/1), затем дом 201, кв. 46.

Арест и смерть 
В годы репрессий сначала произошёл существенный карьерный взлёт Кручинкина, а затем резкое, как тогда бывало, падение. Последнее назначение уже было понижением по службе, но 29 марта 1938 года он был снят и с этой должности и зачислен в резерв отдела кадров НКВД СССР. 14 апреля 1938 года Кручинкин был арестован, а 20 апреля уволен из НКВД. В ходе следствия признал себя виновным в участии в военно-фашистском заговоре в РККА. В судебном заседании ВКВС 19 августа 1938 года также признал себя виновным и был осуждён к ВМН. Расстрелян в тот же день. Место захоронения — Коммунарка.

Реабилитирован 9 мая 1956 года.

Награды 

 Орден Св. Анны 4-й степ. и Георгиевский крест;
 2 ордена Красного Знамени (17.02.20, 17.11.34);
 Орден Трудового Красного Знамени Туркменской ССР (11.06.28);
 Орден Красной Звезды (14.02.36);
 Знак «Почётный работник ВЧК—ГПУ (V)» (1929)
 Знак «Почётный работник ВЧК—ГПУ (XV)» (20.12.32)

Семья 
Жена, Клавдия Александровна Кручинкина, была репрессирована, отбыв 8 лет в «Алжире» (Акмолинском лагере жен изменников Родины).
Сын Леонард - инженер, специалист по лифтам.

Примечания

Литература 
 Сысоев Николай. Реабилитирован посмертно. Журнал "Пограничник", № 7 - 1993 г., с. 63 - 69.
 Кручинкин Н. К. // 
 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Командующие пограничными войсками СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Руководители внутренних войск